Лоэчес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 44,1 км². Население — 7267 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Loeches
 Loeches en Web
 Astroloeches, la web de astronomía de Loeches

Муниципалитеты Мадрида